Govern de Catalunya 1988-1992
 Govern de Catalunya 1992-1995